Gruppo San Donato – gruppo di ospedali privati italiani
 Ground sample distance – in una fotografia digitale, rapporto la dimensione reale dell'oggetto raffigurarlo e il numero di pixel necessari per rappresentarlo
 Microscopia GSD
 Georgia School for the Deaf – scuola pubblica degli Stati Uniti d'America per persone sorde
 Global Species Database – catalogo digitale
 Deficit di glutatione sintetasi – malattia umana
 Glicogenosi – gruppo di malattie